Принц Филип, војвода од Единбурга (; рођен као Принц Филип од Грчке и Данске, ; Крф, 10. јун 1921 — Замак Виндзор, 9. април 2021) био је супруг британске краљице Елизабете II.

Филип је рођен у грчкој и данској краљевској породици. Када је имао осамнаест месеци, он и његова породица су били прогнани из његове родне земље, Грчке. Након школовања у Француској, Немачкој и Великој Британији, придружио се Краљевској морнарици 1939. године са 18 година. Од јула 1939. почео је да се дописује са тринаестогодишњом принцезом Елизабетом, коју је први пут упознао 1934. године. Током Другог светског рата служио је са одликовањем у медитеранској и британској пацифичкој флоти.

После рата, Филип је добио дозволу од Џорџа VI да се ожени Елизабетом. Пре званичне најаве о њиховој веридби у јулу 1947. године, напустио је грчке и данске наслове и стилове, постао натурализовани британски поданик и усвојио презиме баке и деке по мајци Маунтбатен. Оженио се Елизабетом 20. новембра 1947. Непосредно пре венчања, добио је стил Његово Краљевско Височанство и краљ је створио титулу војводе од Единбурга, грофа од Мерионета и барона Гринвича. Филип је напустио активну војну службу када је Елизабета постала краљица 1952. године, достигавши чин заповедника, и постао британски принц 1957. године. Филип је са Елизабетом имао четворо деце: Чарлса, принца од Велса; Ана, принцеза Ројал; Принц Ендру, војвода од Јорка; и принц Едвард, гроф од Весекса. Преко британског Налога у Савету издатог 1960. године, потомци пара који немају краљевске стилове и титуле могу да користе презиме Маунтбатен-Виндсор, које су користили и неки чланови краљевске породице који поседују титуле, попут Ане, Ендруа и Едварда.

Филип је помогао у развоју коњичког догађаја вожње кочијама. Био је покровитељ, председник или члан преко 780 организација, а служио је и као председник Награде војводе од Единбурга, програма самопобољшања за младе од 14 до 24 године. Био је супруг са најдужим стажом владајућег британског монарха и најдуговечнији мушки члан британске краљевске породице. Повукао се са својих краљевских дужности 2. августа 2017. године, у доби од 96 година, завршивши 22,219 соло ангажмана и 5,493 говора од 1952. године. Филип је умро 9. априла 2021, два месеца пре свог стотог рођендана.

Биографија 
Рођен је на Крфу дана 10. јуна 1921. као члан Грчке краљевске породице, његови родитељи су били принц Андреј од Грчке и Данске (1882—1944) и принцеза Алиса од Батенберга (1885—1969). Био је најмлађе дете рођено после четири сестре. Његов деда по оцу био је грчки краљ Ђорђе I, син данског краља Кристијана IX. Баба по оцу је била Велика кнегиња Олга Константиновна из руске императорске породице Романов. По мајчиној линији је потомак британске краљице Викторије.

Са 18 година приступио је Британској Краљевској ратној морнарици у којој је учествовао у Другом светском рату. У марту 1947. се одрекао титуле грчког принца и прихватио презиме Маунтбатен према британској верзији мајчиног девојачког презимена Батенберг. Новембра 1947. оженио се британском престолонаследницом Елизабетом, ћерком краља Џорџа VI. Тада је променио и вероисповест, са православља само формално је прешао на англиканску веру и добио титулу војвода од Единбурга. „Међутим, у мају 2011. године принц Филип је изјавио да је 'англиканац само номинално и да је био и остао православац'.” Био је велики добротвор православних манастира по Грчкој и Светој Гори (свих православних цркава, не само грчке). Један је од највећих донатора у повести Хиландара.

Принц Филип је био Грчког етницитета.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца 

После смрти Џорџа VI, Елизабета је 6. фебруара 1952. постала суверен Уједињеног Краљевства и Крунских земаља Комонвелта а под владарским именом Елизабета II. Од 1957. године Филип носи титулу принц од Уједињеног Краљевства. Члан је Краљевског друштва од 1951. године. Поред осталих, носилац је Ордена југословенске велике звезде (1972), највећег одликовања СФР Југославије.

Извори

Спољашње везе 

 Принц Филип данас слави деведесети рођендан („Блиц“, 10. јун 2011)
 Сви „бисери” принца Филипа (Б92, 4. мај 2017)

Рођени 1921.
Умрли 2021.
Грчка краљевска породица
Династија Виндзор
Чланови Краљевског друштва
Витезови подвезице
Принчеви Уједињеног Краљевства